Чемпионат Колумбии по футболу 1983 — 36-й розыгрыш турнира. Он прошёл по схеме из двух чемпионатов (Апертура и Финалисасьон), по итогам которых состоялся финальный турнир из 8 лучших команд, разыгравших чемпионство.

Участники

Копа де ла Пас

Группа А

Турнирная таблица

Группа В

Турнирная таблица

Насьональ

Турнирная таблица

Финальный турнир

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1983 на RSSSF

1983
Колумбия
1983 год в Колумбии